По́носов — русская фамилия. Известные носители:

 Поносов, Александр Михайлович (род. 1966) — учитель истории, директор школы. Известен по делу о незаконном использовании компьютерных программ.
 Поносов, Виктор Андреевич (1933—2019) — первый секретарь Горно-Алтайского горкома КПСС (1978—1983).
 Поносов, Игорь Геннадьевич (род. 1980) — российский уличный художник.
 Поносов, Михаил Петрович (1915—2002) — советский лыжник.
 Поносов, Фаддей Макарович (1905—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Поносова 
 Поносова, Светлана Ивановна — глава администрации г. Белогорска Амурской области.

См. также 
 Поносова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.